Die Gruppe A der Region Zentralschweiz war eine Gruppe der Schweizerische Handballmeisterschaft 1933. Der Abstinenten-Turnverein Basel (ATV) spielte als Gruppensieger gegen den TV Kaufleute Basel  (Sieger: Gruppe B der Region Zentralschweiz) das Regionalfinal, welches zur Teilnahme an der Finalrunde qualifizierte. Der ATV wurde schlussendlich vor dem Grasshopper Club Zürich und dem ST Bern erster Schweizer Handballmeister.

Modus 
Aufgrund des Saisonbegiens im Februar (In späteren Jahren September/Oktober) wurde auf eine Doppelrunde verzichtet und die 6 Mannschaften spielten nur eine einfache Runde.

Rangliste

Spiele 

Kurz vordem Ende der ersten Halbzeit verletzte sich der rechte Insider von Rotweiss. Daher Spielten sie den Rest der Partie mit 10 Mann.

Einzelnachweise 

33-Zentralschweiz-A
Handballveranstaltung 1933